Heimstatt oder Heimstätte bezeichnet:
 ein Synonym für Heimat, Unterkunft, Wohnung oder Asyl
 ein Schlüsselwort des politischen Zionismus und der Balfour-Deklaration

Heimstatt bezeichnet:
 den Ortsteil Heimstatt (Freistatt) der Gemeinde Freistatt in Niedersachsen

Heim-statt bezeichnet:
 einen deutschen gemeinnützigen Verein, siehe Heim-statt Tschernobyl

Heimstätte bezeichnet:
 eine deutsche Bausparkasse Heimstatt Bauspar AG
 ein deutsches Rechtsinstitut von 1920, siehe Reichsheimstätte
 ein Wohnheim für Betagte und Behinderte im Dorf Bärau, Schweiz, siehe Heimstätte Bärau
 eine hessische Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft, siehe Nassauische Heimstätte
 Niedersächsische Heimstätte, 1922 gegründetes Organ der staatlichen Wohnungspolitik

Siehe auch:

 Heimstättengesetz